Иван (Вани) Занешев е изтъкнат български възрожденски просветен деец, общественик и участник в църковно-националните борби на българите в Македония и един от ръководителите на Воденската българска община.

Биография 
Иван Занешев произхожда от видния воденски възрожденски род Занешеви. Също като баща си Димитър Занешев и той подпомага борбата за църковна независимост на българите в Македония. Към 1873 година е член на Воденската българска община заедно с поп Туше, Георги Гогов, Иван Безовели, Димитър Занешев и други.

Със собствени пари изпраща момчета от Воден да учат в България. Заедно с братята си Христо и Зане поставят основите на революционната дейност в града и са заклети от Даме Груев за целите на ВМОРО през 1895 година. Иван Занешев е дългогодишен съветник на каймакамина и е награден със султански орден, но през април 1903 година е арестуван във връзка със Солунските атентати.

Кирил Пърличев си спомня за него: 

Синовете му се включват активно в революционната борба на ВМОРО. Най-старият от тях Димитър е ръководител на организацията във Воденско. Христо и Михаил Занешев по време на Балканската война се записват във 2-ра рота на 14-а воденска дружина на Македоно-одринското опълчение.

Тежко болен, Иван Занешев напуска окупираната от Гърция Егейска Македония, и умира в София през 1918 година.

Външни препратки 
 "Един достоен български син - Иван Занешев (ръкопис)" - статия на Кирил Пърличев за Иван Занешев, София, след 1918 година

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени във Воден
Починали в София
Български общественици от Македония
Членове на Воденската българска община
Български имигранти от Македония в София
Иван Занешев